Estor steht für:
 El Estor, Kleinstadt im Osten Guatemalas
 Estor (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Johann Georg Estor (1699–1773), Jurist, Genealoge und Heraldiker